Triopha är ett släkte av snäckor. Triopha ingår i familjen Polyceridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Triopha